Ренвик, Ренуик, Реник () — многозначный термин.

Фамилия 
  (1888—1965) — британский религиозный деятель, модератор Генеральной ассамблеи Свободной церкви Шотландии (1931).
  (1837—1908) — австралийский врач, политик и филантроп.
 Ренвик, Берт (Альберт) — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в качестве капитана клуба «Уоррингтон Вулвз» (1913).
  (1936—2010) — британский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр (1964, 1968).
  (род. 1935) — канадский спортивный функционер, член Зала славы Международной федерации хоккея (с 2002).
  (род. 1952) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Фицрой».
  (1883—1956) — британский предприниматель и политик, конезаводчик и заводчик собак; владелец грейхаунда Холистоун Лайфлонг, победителя Кубка Ватерлоо по охоте на зайца (1953); член Палаты общин (1931—1935), сын Джорджа Ренвика (1850—1931).
  (1662—1688) — шотландский религиозный деятель, один из лидеров ковенантеров.
  (1818—1895) — американский архитектор, автор ряда Национальных исторических памятников США, в том числе здания Смитсоновского института и нью-йоркского Собора Святого Патрика.
  — новозеландский климатолог, президент Новозеландской ассоциации учёных (2009—2011), лауреат Премии премьер-министра за популяризацию науки (2018).
  (1917—1984) — канадский политик, президент Новой демократической партии (1967—1969).
  (род. 1952) — британский регбист, игрок сборной Шотландии.
  (1921—2009) — американский игрок в хоккей на траве, участник летних Олимпийских игр (1948).
  (1850—1931) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1900—1906, 1908—1910, 1918—1922), отец Густава Ренвика.
  (1901—1984) — британский бегун, бронзовый медалист летних Олимпийских игр в эстафете 4×400 м (1924).
  (род. 1951) — британский телесценарист, лауреат Британской комедийной премии (1992, 2008) и Телевизионной премии Британской академии (1992, 1998, 1999).
 Ренвик, Лора — британский конник, серебряная медалистка финала Кубка наций Международной федерации конного спорта в индивидуальном и командном зачёте (2015).
  (род. 1993) — новозеландский крикетчик, финалист Новозеландского турнира по однодневному крикету в составе команды региона Отаго (2019).
 Ренвик, Питер Генри — британский политик, лорд-мэр Ньюкасла (1963—1965).
  (род. 1988) — британский пловец, чемпион мира в эстафете 4×200 м вольным стилем на длинной воде (2015).
 Ренвик, Робин (род. 1937) — британский дипломат, политик и предприниматель, посол Великобритании в ЮАР (1987—1991) и США (1991—1995), член Палаты лордов (с 1997).
 Ренвик, Стивен (род. 1960) — новозеландский боксёр, участник Игр Содружества (1982), чемпион Новой Зеландии в 1-м среднем весе (1985).
  (1818—1879) — новозеландский политик, член Законодательного совета (1863—1879).
  (1889—1970) — британский литературовед, профессор Даремского (1921—1945) и Эдинбургского (1945—1959) университетов, член Британской академии (с 1946).

Топоним 
  — город в регионе Марлборо (Новая Зеландия).
  — город в округе Гумбольдт (штат Айова, США).

См. также